Ницефорский мир () — термин, которым обозначают как мирный договор, предварительно подписанный в 803 году представителями Никифора I (Nicephorus I) и Карла Великого, так и мирные переговоры, проводившиеся их преемниками между 811 и 814 годами. Предметом переговоров было признание Византией императора Запада, а также установление границ империй (в частности статус Венеции и Приморской Хорватии).

Литература 
 
 Roberto CESSI. Pacta Veneta, 1-2. Archivio Veneto 4-5 (1928—1929).
 John Julius NORWICH. A History of Venice. New York 1982.

Договоры по алфавиту
Международные договоры Византии
Мирные договоры IX века
Государство франков
IX век в Византии
IX век во Франкском государстве
803 год